

Patronyme 
Le patronyme Kohler est d'origine germanique. Il désigne le charbonnier (), en allemand moderne . 

Le nom de Kohler est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexis Kohler (1972-), haut fonctionnaire français ;
 Charles-Amédée  Kohler (1790-1874), chocolatier suisse, fondateur de la chocolaterie suisse portant son nom ;
 Gabrielle Kaufmann-Kohler (1952-), juriste de droit international ;
 Gilles Kohler (1948-), acteur français ;
 Josef Kohler (1849-1919), juriste allemand ;
 Jürgen Kohler (1965-), footballeur allemand ;
 Kara Kohler (1991-), rameuse d'aviron américaine ;
 Kaufmann Kohler (1843-1926), rabbin réformé américain d'origine allemande ;
 Martin Kohler (1985-), coureur cycliste suisse ;
 Otto Kohler (1948-), peintre et graphiste suisse ;
 Pierre Kohler ( à Lausanne -  à Muri), écrivain suisse et professeur de littérature française à l'École polytechnique fédérale de Zurich
 Pierre Kohler (1964-), homme politique suisse ;
 Pierre Kohler (1945-), astronome français ;
 Vincent Kohler (1977-), artiste suisse ;
 Walter J. Kohler Sr. (1875-1940), industriel et homme politique américain.

Toponyme 

  , un village du Comté de Sheboygan dans le Wisconsin, aux États-Unis

Économie 
 Kohler Company, compagnie industrielle américaine, basée à  dans le Wisconsin
 Chocolats Kohler, marque suisse rachetée par Nestlé en 1929 à Charles-Amédée Kohler

Lien externe

Notes et références